Konstantin Alexandrovitch Menshov (né le ) est un patineur artistique russe, médaillé de bronze aux championnats d'Europe 2014.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Naissance en février 1983
Patineur artistique russe
Naissance à Saint-Pétersbourg